Думчиков Євгеній Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Думчиков Олександр Павлович (* 1973) — підполковник ЗС РФ; учасник першої чеченської війни. Герой Росії.

Примітки